Il existe plusieurs localités nommées Perryville aux États-Unis d'Amérique :
 Perryville en Alaska,
 Perryville dans l'Arkansas,
 Perryville dans le Kentucky, siège de la bataille de Perryville pendant la guerre de Sécession,
 Perryville dans le Maryland,
 Perryville dans le Missouri.